TANAP bezeichnet

 Tatra-Nationalpark (Slowakei)
 Transanatolische Pipeline

Abkürzung